Samuel Luchtmans (I)
Samuel Luchtmans (II)
Samuel Luchtmans (III)